Revolt Tour - концертный тур американской рэпкор группы Hollywood Undead в поддержку альбома American Tragedy, релиз которого состоялся 5 апреля 2011 года. Тур начался на следующий день, 6 апреля, в Бостоне. Завершился 27 мая в Де-Мойне.

Список участников и композиций 
Hollywood Undead (хедлайнер)
 Undead
 Sell Your Soul
 Been to Hell
 Bottle and a Gun
 California
 City
 Black Dahlia
 Comin' in Hot
 Paradise Lost
 My Town
 No.5
 Young
 Everywhere I Go
 Hear Me Now

10 Years (поддержка)
 The Wicked Ones
 At a Loss
 Empires
 Now is the Time
 Fade into
 Fix Me
 Wasteland
 Shoot it Out

New Medicine (поддержка)
 The Takeover
 American Wasted
 Race You to the Bottom
 Little Sister
 Resolve to Fight
 Laid
 Rich Kids

Drive-A (поддержка)
 Loss of Desire
 Everyone's Alone
 Head Underwater
 It's Getting Worse
 Out of Focus
 The Hell with Motivation
 Take a Side
 Can't Sleep It Off
 Are You Blind

Даты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт тура

Концертные туры 2011 года
Hollywood Undead